La Fondazione Gravissimum Educationis è stata eretta da papa Francesco il 28 ottobre 2015 su richiesta della Congregazione per l'Educazione Cattolica in occasione del cinquantenario dalla dichiarazione Gravissimum Educationis.

La Fondazione Gravissimum Educationis persegue finalità scientifiche e culturali volte a promuovere l’educazione cattolica nel mondo.

Organi 
Lo statuto della Fondazione Gravissimum Educationis prevede i seguenti organi:

 Presidente
 Vice-Presidente
 Consiglio di Amministrazione
 Segretario Generale
 Tesoriere
 Comitato Scientifico
 Assemblea dei Sostenitori
 Collegio dei Revisori

Scopi 
La Fondazione Gravissimum Educationis persegue finalità scientifiche e culturali volte a promuovere l'educazione cattolica nel mondo e si impegna per:

 la promozione di ricerche, studi e pubblicazioni sul pensiero della Chiesa in ordine all'educazione e cultura cattolica a livello scolastico e universitario;
 il sostegno e l’organizzazione di convegni ed eventi internazionali a carattere scientifico su temi e progetti specifici; 
 la premiazione di istituzioni e di studiosi che si contraddistinguono per particolari meriti nell'attività e/o nella ricerca scientifica relativa all'educazione e cultura cattolica;
 la creazione di reti e forme di collaborazione tra istituzioni educative in ordine alla formazione e qualificazione del personale direttivo e alla comunicazione di nuove scoperte e ricerche scientifiche;
 il consolidamento di rapporti e collaborazione tra enti e istituzioni internazionali che si dedicano all'educazione.

Note

Collegamenti esterni 

 

 
 
 
 

Curia romana